Соя — прізвище, поширене серед низки народів по всьому Світові. В Україні налічується 591 його носій.

Відомі особистості:

 Соя Антон Володимирович — російський рок-продюсер, поет і письменник.
 Соя Олександр Анатолійович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соя Рольф — німецький композитор, аранжувальник і продюсер.

Примітки 

Українські прізвища